Чемпиона́т Optibet Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2019 го́да () — 51-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 9 марта по 9 ноября 2019 года. Этот сезон стал 45-м под названием «Высшая лига», а также 28-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица

Позиции по турам

Результаты матчей

Первая половина сезона 

1 Игра третьего круга.

Вторая половина сезона 

2 Игра второго круга.

 Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас 
''По версии портала Sportacentrs.com

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 15/09/2019 «РФШ» — «Спартак» 6:0
 Самая крупная победа гостей (+4):
 28/04/2019 «Спартак» — «Рига» 0:4
 30/06/2019 «МЕТТА» — «Рига» 0:4
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 04/05/2019 «Спартак» — «Вентспилс» 4:3
 21/06/2019 «Рига» — «Спартак» 6:1
 30/09/2019 «РФШ» — «МЕТТА» 6:1
 05/10/2019 «Елгава» — «Спартак» 5:2

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

См. также 
 Первая лига-A Латвии по футболу 2019
 Первая лига-B Латвии по футболу 2019
 Вторая лига Латвии по футболу 2019
 Кубок Латвии по футболу 2019
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2019

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига» 
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2019
Футбол в Латвии в 2019 году
Латвия